Друга шанса () је турски филм, који је сниман 2016 године.

Турски филмови
Филмови 2016.